

Бобровиці — гміна в Кросненському повіті Любуського воєводства
 Бобровиці — село в гміні Бобровиці Кросненського повіту Любуського воєводства
 Бобровиці — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Бобровиці — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства